Saikow ist der Familienname folgender Personen:

 Christo Saikow (* 1961), bulgarischer Radrennfahrer
 Lew Nikolajewitsch Saikow (1923–2002), sowjetischer Manager und Politiker
 Potap Kusmitsch Saikow († 1791), russischer Steuermann und Forschungsreisender
 Witali Semjonowitsch Saikow (1924–2020), sowjetisch-russischer Bildhauer